Coupe de Luxembourg hade premiär säsongen 1921/1922, och är Luxemburgs nationella cupturnering i herrfotboll.

Vinnare

Källor
RSSSF, läst 26 november 2016

Fotnoter

Externa länkar

Fotbollstävlingar i Luxemburg
Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1921